Хандли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хандли, Бретт (англ. Brett Alan Hundley; род. 15 июня 1993, Финикс, Аризона) — профессиональный американский футболист, квотербек.
 Хандли, Род (англ. Rodney Clark «Rod» Hundley; 26 октября 1934 — 27 марта 2015) — американский профессиональный баскетболист и телекомментатор.